

События 

 5 июля — король Венгрии Самуил Аба разбит в битве при Мёнфе.

События без точных дат 
 Последние походы викингов.
 Изгнание из Рима папы Бенедикта IX.
 1044 (или 1043) — сельджуки изгнали гузов из Хорезма. Хорезм подпал под власть Сельджукской империи в качестве вассального княжества.
 Сунская империя заключила мир с тангутами, согласившись выплачивать дань.
 Поход Ли Тхай Тонга на Чампу. Полководец Ле Фунг Хиеу. Победа. Джайя Симхаварман II убит приближёнными. Самоубийство наложницы чамского короля Ми Е.

Русь
 Первое упоминание Новогрудка
 Успешный поход Ярослава Мудрого на литву.

Продолжающиеся события 
 1044—1046 — король Венгрии Пётр (вторично).
 1044—1287 — Бирманское государство с династией Паган.
 1044—1077 — король Пагана Анауратх. Усиление королевства Паган.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1044 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1044 году
 19 апреля — Гозело I, герцог Лотарингии.
 5 июля — Самуил Аба, король Венгрии.
 Брячислав Изяславич, князь Полоцкий.

См. также

Примечания